A következő lista tartalmazza az 1960-as labdarúgó-Európa-bajnokság részt vevő nemzeteinek játékoskereteit. A torna zárószakaszát 1960. június 6-a és 10-e között rendezték.

Csapatok

Szövetségi kapitány:  Rudolf Vytlačil

Szövetségi kapitány:  Albert Batteux

Szövetségi kapitány:  Aleksandar Tirnanić, Ljubomir Lovrić, Dragomir Nikolić

Szövetségi kapitány:  Gavriil Kacsalin

Külső hivatkozások 
 rsssf.com

Labdarúgó-Európa-bajnokságok keretei
Keret